U-Bahn-Linie A steht für:

 U-Bahn-Linie A (New York City)
 U-Bahn-Linie A (Prag)
 ehemalige Bezeichnung der U-Bahn-Linie 2 (Berlin)